L'entrée Médias et sport s'intéresse aux relations qu'entretiennent les trois parties en présence : les organisateurs de compétitions sportives, les médias et les téléspectateurs. En général, plus le sport est important, plus il est médiatisé.
Définition des enjeux.

Les médias sportifs

La télévision 
En France, les chaînes hertziennes sont généralistes. Le sport ne constitue donc pas l'essentiel de leurs programmes. En revanche, les chaînes se focalisent sur certaines disciplines et certains événements-phare. Elles y consacrent des retransmissions et des émissions dédiées au sport : TF1 s'intéresse au football (Coupe du Monde, matchs de l'équipe de France)et à la voile. France Télévisions diffuse les Jeux Olympiques, du football (Coupe de la Ligue, Coupe de France), du rugby (finale du Top 14, Coupe d'Europe), du cyclisme (Tour de France, « classiques »), de l'athlétisme. De plus, par sa mission de service public, le groupe retransmet des sports moins médiatiques (handball, natation, etc.). M6 a la volonté de développer son offre sportive (matchs de l'OM en UEFA, matchs de football pour la Coupe du Monde en Allemagne).

La chaîne cryptée généraliste Canal+ fait du sport un des éléments-clé de son offre avec le cinéma en proposant la diffusion en exclusivité du Championnat de France de Ligue 1, de certains matchs de la Ligue des Champions, etc.

Parmi les chaînes du câble et du satellite, il faut souligner le leader Eurosport et ses challengers InfoSport, L'Équipe TV, Sport+ et ESPN Classic. Il existe également des chaînes sportives spécialisées telles que Équidia et eurosport.

La radio 
RMC est une radio qui s'est clairement positionnée sur le sport avec "Info Talk Sport", mais se concentre principalement sur le football en ne consacrant qu'une part minime de ses programmes aux autres sports.

La presse 

L'Équipe, quotidien sportif généraliste leader. Chez les spécialistes du football, on peut citer France Football, But! et Onze Mondial, pour le rugby, Midi Olympique, Rugbyrama, où encore Miroir du Rugby.

Internet 
 Leader : Lequipe.fr
 Challengers : Le10sport.com (fondé par Michel Moulin), Sports.fr, Eurosport.fr, Sport free attitude (Claire Raynaud en est l'actuelle rédactrice en chef), Sport365.fr, Sport24.com, Sport.fr, digitalsport.fr, Footeo.com (site des pratiquants et des passionnés de football, fondé par Cédric Courteau)
 Spécialistes : Maxifoot.fr, Racing-live.com, Football.fr, Footmercato.net, Football365.fr, FranceFootball.fr, RugbyHebdo.fr, BasketUsa.com
 Multisports régionaux belge : belsport.be
 Multisports régionaux français : sportacaen.fr
 Site traitant principalement des médias dans le sport : Mediasportif.fr

Sport et médiatisation 

 Quels sont les sports les plus/moins médiatisés ?
 Quel est le volume de l'offre sportive ? Quelle évolution ?
 Quel est le coût des droits TV pour les diffuseurs ?
Voici une approximation de ce que rapportent les différents contrats télévisuels au sport français. Le football arrive largement en tête avec  € rapportées chaque année à la Ligue de Football Professionnelle.  € sont versés tous les ans par le groupe Canal+ pour l'exclusivité du Championnat de France de Ligue 1 et  € proviennent de la cession des droits sur d'autres supports (radio, portables …) et pour d'autres compétitions (Coupe de France et Coupe de la Ligue sur France Télévision ; Ligue 2 sur Eurosport ; magazine Téléfoot du dimanche matin sur TF1)
Suivent ensuite le tennis et le rugby, avec des revenus estimés à  € et  €.
Les autres sports diffusés à la télévision se partagent des miettes :  € pour les sports de glace ;  pour le basket-ball ;  pour la gymnastique ;  pour l'athlétisme ;  pour le ski ;  pour le volley-ball et la même somme pour le handball. Tous les autres sport, certains pourtant souvent diffusés, comme le cyclisme, le judo, la natation ou l'escrime rapportent moins de  € à leurs fédération et clubs respectifs.
 À qui reviennent les droits TV ?
Principalement aux clubs concernés par la discipline, mais une partie des droits est également reversés aux autres sports (taxe Buffet). Pour exemple voici ce que sont devenus les  € versés pour le foot en France :
 € sont reversés aux clubs de Ligue 2 ; pas mal quand on sait que les droits de diffusion de ce championnat ne coûtent "que"  à la chaîne Eurosport.
 € sont reversés au foot amateur.
 € sont reversés à toutes les autres fédérations sportives (Taxe Buffet)
 € passent dans des organismes divers se rapportant au football (Fédération française FFF, Ligue de Football Professionnelle LFP, Union Nationale des Footballeurs Professionnels UNFP …)
Reste le pactole de  € reversés aux clubs de Ligue 1 : 50 % réparties entre chaque club, chacun des 20 clubs du championnat recevant donc automatiquement  € ; 30 % en fonction du classement final ; 20 % en fonction du nombre de diffusions.

Les nouveaux médias : une offre complémentaire 
 Développement des activités Internet et de la télévision sur mobile.
 Apparition de fournisseurs et d'éditeurs de contenu.
 Les médias et le sport, le sport amateur et les médias, sont ils liés? https://www.comeonsport.fr/promotion-et-publicite/

Questions en cours :
 Quels sont les besoins ? Quels programmes pour quels usages ?
 Quel droit à l'information (ex : extraits vidéos) ? Cf. directive européenne "Télévision sans frontières"

Voir aussi

Articles connexes 
 Football et télévision
 Marketing sportif

Média sportif